Culbreath ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Culbreath (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler
 Josh Culbreath (1932–2021), US-amerikanischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Culbreth
 Calbraith